

Населені пункти та їхні частини
 Ракув — гміна в Келецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Ракув — село в гміні Хоцянув Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ракув — село в гміні Оборники-Шльонські Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ракув — село в гміні Длуґоленка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ракув — село в гміні Свебодзін Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Ракув — село в гміні Пацина Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Ракув — село в гміні Баборув Ґлубчицького повіту Опольського воєводства
 Ракув — село в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ракув — село в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ракув — село в гміні Ленка-Опатовська Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Ракув — частина міста Пйотркув-Трибунальський в Лодзинському воєводстві
 Ракув — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Ракув — частина міста Ченстохова в Сілезькому воєводстві
 Ракув — частина села Острови-над-Окшою в гміні Медзьно Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Ракув — частина села Хмеляже в гміні Кломніце Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Ракув — колонія в гміні Хоцянув Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ракув — колонія в гміні Мощениця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Ракув — осада в гміні Вішня-Мала Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства

 Інше 
 «Ракув» — футбольний клуб із Ченстохови.

Див. також 
 Раків (значення)

Примітки